Jün-jang může být:

 Jün-jang (Čchung-čching) – okres v městě Čchung-čching;
 Jün-jang (Chu-pej) – městský obvod v městské prefektuře Š’-jen v provincii Chu-pej.